Rozkaz může být:
 vojenský rozkaz – v armádě
 povolávací rozkaz 
 písemný rozkaz – na železnici
 platební rozkaz – v právu
 Rozkaz (film) – finský film z roku 2008 (Käsky)

Související články 
 Příkaz
 Imperativ – rozkazovací způsob v jazyce

Externí odkazy